Barry Moore peut désigner :
 Luka Bloom, de son vrai nom Barry Moore (1955-), un chanteur irlandais ;
 Barry Moore (1944-), un comptable, homme politique fédéral du Québec ;
 Barry Moore (1966-), homme politique américain.